Онно Вейнанс (, 1945 — 10 сентября 1993) — нидерландский ботаник.

Биография 
Онно Вейнанс родился в 1945 году.

Вейнанс изучал биологию в Амстердамском университете. Он был членом Лондонского Линнеевского общества.

Онно Вейнанс умер 10 сентября 1993 года.

Научная деятельность 
Онно Вейнанс специализировался на семенных растениях.

Некоторые публикации 
 Een sieraad voor de stad: de Amsterdamse Hortus Botanicus: 1638-1993, D.O. Wijnands, E.J.A. Zevenhuizen, J. Heniger, Amsterdam University Press (1994); ISBN 9053560483.
 Geneesmiddelen uit planten, D.O. Wijnands [et al.], Stichting Bio-Wetenschappen en Maatschappij, Utrecht (1993); ISBN 9073196132.
 The botany of the Commelins: a taxonomical, nomenclatural and historical account of the plants depicted in the Moninckx Atlas and in the four books by Jan and Caspar Commelin on the plants in the Hortus Medicus Amstelodamensis, 1682-1710 (proefschrift), D.O. Wijnands, Balkema (1983), ISBN 9061912628.
 Paradisus batavus: bibliographie van plantencatalogi van onderwijstuinen, particuliere tuinen en kwekerscollecties in de Noordelijke en Zuidelijke Nederlanden (1550-1839), J. Kuijlen, D.O. Wijnands (1983); ISBN 9022008312.
 The Identity of Athanasia crenata (L.) L., D. Onno Wijnands, in Taxon, volume 32, numer 2 (mei 1983), pagina's 302—303.
 The origins of Clifford's Herbarium, D.O. Wijnands. & J. Heniger, in Botanical Journal of the Linnean Society 106: 129—146 (1991).
 The double-flowered Caltha palustris, D. Onno Wijnands, in Euphytica volume 73, nummer 3 (januari 1993).
 Nomenclatural Aspects of the Plants Pictured by Jan and Caspar Commelin with Three Proposals to Conserve or Reject , D. Onno Wijnands, in Taxon, volume 34, nummer 2 (mei 1985), pagina's 307-315.
 Typification and Nomenclature of Two Species of Sansevieria (Agavaceae), D.O. Wijnands, in Taxon, volume 22, nummer 1 (februari 1973), pagina's 109—114.

Примечания

Ссылки 
 Literatuurlijst van D.O. Wijnands op de website gewijd aan het George Clifford Herbarium

Ботаники по алфавиту
Ботаники Нидерландов